Giorgio Bittolo (1949) – ex calciatore italiano
 Mariano Bíttolo (1990) – calciatore argentino